Žigmund Tomašević Kotromanić, poznat i kao Sigismund Kotromanić, Šimun Kotromanski i Žigismundije /kasnije: Ishak-beg Kraljević/ (oko 1450, Kraljeva Sutjeska — nakon 1493) bio je princ Bosne, sin kralja Stefana Tomaševića i kraljice Katarine.

Život 
Žigmund Tomašević je bio najstariji sin kralja Stefana Tomaša i kraljice Katarine Kosače-Kotromanić. Imao je starijeg polubrata, Stefana Tomaševića, sina njegovog oca i krstjanke Vojače, te mlađu sestru Katarinu. Pored brata i sestre, Žigmund je imao i dva polubrata nepoznatog imena koji se pominju 1445. godine.

Istoričari se ne slažu oko godine rođenja Žigmunda Tomaševića. Jedni kažu da je Žigmund u trenutku pada Bosne imao između 12 i 14 godina (što bi značilo da je rođen oko 1450. godine), a drugi da je imao sedam (što bi značilo da je rođen oko 1456. godine).

Žigmundov otac je umro 10. jula 1461. godine, te bosansku krunu nasljeđuje Žigmundov stariji polubrat. Šimun je sa majkom i sestrom nastavio živjeti na dvoru svoga brata i njegove supruge, Jerine Branković Marije.

Pad Bosne 
Tokom pada Bosne 1463. godine, maloletna deca kralja Tomaša Ostojića, Sigismund i Katarina, zarobljeni su i odvedeni u Tursku i tamo su nasilno konvertovani u islam. Bežeći pred Turcima, Žigmundova majka Katarina je u Dubrovniku 26. oktobra ostavila na čuvanje mač svoga muža. To je učinila „pod zavjetom, da se on dadne njenom sinu Žigmundu, kad se oslobodi turskog ropstva”, kako bi se borio za oslobođenje svoje zemlje. Ovaj podatak iz Dubrovačkog arhiva predstavlja prvi pomen Žigmunda.

U sultanovoj službi 
Sigismund se dobro snašao, pa se vremenom u izvorima spominje kao Isak sandžak beg u Maloj Aziji. U istorijskim izvorima Isak sandžak beg pominje se dva puta 1487 i 1493. godine kao sandžak beg u Maloj Aziji.

Prelaskom na islam uzeo je ime Ishak, ali je i nakon toga po ocu nazivan -{Kraloğlu}-, što na turskom jeziku znači „kraljević”, „kraljev sin”. Sultanu Mehmedu II bio je posebno drag. Zbog svog humora i sirovih šala često je bio pozivan na druženja sa njim. Posljedni put је pomenut u Egiptu, u jednom dokumentu iz decembra 1493. godine. Vrlo je vjerovatno da je umro u provinciji Karesi kojom je i upravljao.

Nikada se nije vratio hrišćanstvu. Njegova majka, kraljica Katarina se do kraja života borila da svoju decu izbavi iz Turskog zarobljeništva.

Preci

Vidi još 
 Stefan Tomašević
 Stefan Tomaš
 Katarina Kotromanić
 Katarina Kosača Kotromanić

Reference

Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
Котроманићи